UFC 268: Usman vs. Covington 2 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 6 ноября 2021 года на спортивной арене «Madison Square Garden» в городе Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США.

В главном бою вечера Камару Усман победил Колби Ковингтона единогласным решением судей и защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе. В соглавном бою Роуз Намаюнас победила Чжан Вэйли раздельным решением судей и защитила титул чемпиона UFC в женском минимальном весе.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой-реванш за звание чемпиона UFC в полусреднем весе между действующим чемпионом Камару Усманом и Колби Ковингтоном (#1 в рейтинге).

В качестве соглавного события запланирован бой-реванш за титул чемпионки UFC в женском минимальном весе между действующей чемпионкой Роуз Намаюнас и бывшей чемпионкой Чжан Вэйли (#1 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

[*] Бруну Соуза не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;

[**] Си Джей Вергара не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20 % от своего гонорара в пользу соперника;

[***] Висенте Луке, страховавший главный бой вечера, не смог уложится в лимит полусредней весовой категории, показав на весах 172,2 фунта (78,1 кг), и не смог бы претендовать на титул чемпиона.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Джастин Гейджи vs. Майкл Чендлер
 Выступление вечера: Марлон Вера, Алекс Перейра, Бобби Грин и Крис Барнетт

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
9 ноября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Андре Мунис (бывший #15) покинул рейтинг среднего веса;

Фелисс Херриг (бывший #14) покинула рейтинг женского минимального веса из-за длительного простоя.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC